Ighiș se poate referi la:

 Localități din România
Ighișu Nou - sat din cadrul orașului Mediaș, județul Sibiu
Ighișu Vechi - sat din comuna Bârghiș, județul Sibiu